Киприя́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Киприянов, Валерьян Александрович (1818—1889) — российский инженер путей сообщения, палеонтолог.
 Киприянов (Киприанов), Василий Ануфриевич (1669—1723) — российский издатель, гравёр.
 Киприянов, Геннадий Васильевич — советский генерал-майор

См. также 
 Киприанов
 Куприанов
 Куприянов
 Купреянов
 Чуприянов